Kótování také může být:

 označení (součásti nebo jiného obrazu) kótami, viz. kótování (mapa), kótování (výkres) a kóta
 v geometrii: určování kót, měření kolmých vzdálených bodů od dané roviny, viz kótování (geometrie)

Kótování nebo kotování je nejčastější zaznačení kurzu či ceny na burze, viz kótování (burza)